Salmeen ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Salmeen (* 1974), amerikanische Biochemikerin, ehemalige Rhodes Scholar und Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 1996
 Hassan Aman Salmeen (* 1991), katarischer Leichtathlet